Az Antwerpenben megrendezett 1920. évi nyári olimpiai játékokon a férfi egyéni tőrvívás egyike volt a 6 vívószámnak. 56 induló volt 10 nemzetből a versenyen.

Eredmény

Negyeddöntő

Elődöntő

Döntő

Források
Adatok

Vívás az 1920. évi nyári olimpiai játékokon